Cold Springs Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cold Springs Butte (Nevada)	
 Cold Springs Butte (Washington)